Anexamita é um gênero de coleóptero da tribo Callichromatini (Cerambycinae); compreende apenas uma única espécie, com distribuição em Moçambique e Tanzânia.

Espécie 
 Anexamita heterocnemis (Gerstäcker, 1855)

Anexamita
Gêneros monotípicos de cerambicídeos